Михаил Копылов:
 Копылов, Михаил Васильевич (1907—1983) — Герой Советского Союза.
 Копылов, Михаил Николаевич (род. 1955) — учёный-юрист, лауреат премии имени А. Ф. Кони.